Pittsburgh est une ville américaine de l'État de la Pennsylvanie.

Pittsburg (sans h) est le nom de différents villes et villages en Amérique du Nord :

États-Unis 
 Pittsburg (Alabama), communauté dans l'État de l'Alabama
 Pittsburg (Californie), ville dans l'État de la Californie
 Pittsburg, un village du comté de Williamson, dans l'Illinois.
 Pittsburg (Indiana), localité dans l'Indiana
 Pittsburg (Kansas), ville dans l'État du Kansas
 Pittsburg (New Hampshire), village dans l'État de New Hampshire
 Pittsburg (Oklahoma), village dans l'État de l'Oklahoma
 Pittsburg (Texas), ville dans l'État du Texas
 Pittsburg (Utah), localité dans l'État de l'Utah
 Pittsburgh, localité dans l'État du Dakota du Nord

Voir aussi 
 Comté de Pittsburg, comté dans l'État de l'Oklahoma
 

Homonymie de localités aux États-Unis